

Musica 
 One for All – traccia dell'album Folkjokeopus di Roy Harper del 1969
 One for All – album dei Brand Nubian del 1990
 One for All – album dei Raven del 2000
 One for All – album di Rich Williams del 2001
 One for All – traccia dell'album Rock the Block dei Krokus del 2003
 One for All – album di Peter Criss del 2007

Televisione 
 One for All – episodio di He-Man e i dominatori dell'universo
 Uno per tutti, tutti per uno (One for All) – episodio della seconda stagione di Zorro